Дилан Армстронг — канадский легкоатлет, который специализируется в толкании ядра. Чемпион Панамериканских игр в 2007 и 2011 годах. Победитель Игр Содружества 2010 года. В настоящее время владеет рекордом Игр Содружества и национальным рекордом. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2000 года. Победитель Бриллиантовой лиги 2011 года. На Олимпиаде 2008 года занял 4-е место, уступив всего один сантиметр бронзовому призёру Андрею Михневичу. На олимпийских играх 2012 года занял 5-е место.

Международную карьеру начал в 2000 году. С 2000 по 2003 год специализировался в метании молота, но затем перешёл на ядро.

В настоящее время тренируется у олимпийского чемпиона 1972 года в метании молота Анатолия Бондарчука.

Достижения на этапах Бриллиантовой лиги 
2010:  Bislett Games - 21,16 
2010:  Golden Gala - 21,46 
2010:  Prefontaine Classic - 21,33 
2011:  Qatar Athletic Super Grand Prix - 21,38 
2011:  Golden Gala - 21,60 
2011:  Prefontaine Classic - 21,60 
2011:  Aviva British Grand Prix - 21,55 
2011:  Herculis - 20,98 
2011:  DN Galan - 21,00 
2011:  Weltklasse Zürich - 21,63 
2012:  Shanghai Golden Grand Prix - 20,93 
2012:  Prefontaine Classic – 21,50 
2012:  Bislett Games – 20,82 
2012:  Meeting Areva – 20,54 
2012:  London Grand Prix – 20,46 
2013:  Golden Gala – 20,29 
2013:  Athletissima – 20,75

Ссылки 
 

Толкатели ядра Канады